James Sharples – angielski piłkarz 
 James Sharples – angielski malarz
 James Sharples – angielski krykiecista